Le tournoi Cleveland Classic 2019 est l'édition 2019 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 31 janvier au 4 février 2019 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et une wild card Marina de Juan Gallach qui réside à Cleveland. 

En quart de finale, la Canadienne Hollie Naughton est la seule joueuse non tête de série. Les quatre première têtes de série se retrouvent en demi-finale où, fait rare, on retrouve trois joueuses britanniques.

La grande favorite Nour El Tayeb l'emporte en finale face à Tesni Evans après un match accroché long de .

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2019
Sport aux États-Unis en janvier 2019
Sport aux États-Unis en février 2019
Squash en 2019